Richard »Rick« Nasheim, kanadsko-avstrijski hokejist, * 15. januar 1963, Regina, Saskatchewan, Kanada.

Nasheim je člansko kariero začel v ligi WHL, kjer je igral za kluba Spokane Chiefs in Regina Pats. V sezoni 1987/88 je prvič zaigral za VEU Feldkirch v avstrijski ligi, pri katerem je ostal večino svoje kariere, krajši čas pa je igral še za EHC Klostersee, Wiener EV in EHC Black Wings Linz. S Feldkirchom je v sezoni 1997/98 osvojil naslov evropskega klubskega prvaka in pet naslovov avstrijskega državnega prvaka, v sezonah 1989/90, 1993/94, 1995/96, 1996/97 in 1997/98.

Za avstrijsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih turnirjih in sedmih svetovnih prvenstvih, od tega štirih elitne divizije.

Pregled kariere

|-
| Cowichan Valley Capitals
| BCJHL
| 80/81
|
| 43
| 38
| 37
| 75
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spokane Chiefs
| WHL
| 80/81
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Regina Pats
| WHL
| 82/83
|
| 31
| 14
| 25
| 39
|
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| EHC Klostersee
| Nemška 2. liga
| 86/87
|
| 28
| 46
| 21
| 67
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Team Canada
| Mednarodni turnir
| 86/87
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 87/88
|
| 34
| 49
| 27
| 76
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 88/89
|
| 46
| 51
| 45
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 89/90
|
| 39
| 56
| 61
| 117
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 90/91
|
| 37
| 33
| 27
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 91/92
|
| 39
| 23
| 31
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo B
| 92
|
| 7
| 12
| 7
| 19
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 92/93
|
| 50
| 46
| 57
| 103
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 93/94
|
| 55
| 29
| 43
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Olimpijske igre
| 94
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wiener EV
| Avstrijska liga
| 94/95
|
| 26
| 28
| 28
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 3
| 0
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 95/96
|
| 35
| 26
| 27
| 53
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Alpska liga
| 96/97
|
| 45
| 32
| 39
| 71
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13
| 4
| 17
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo B
| 97
|
| 7
| 3
| 3
| 6
| +5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Olimpijske kvalifikacije
| 97
|
| 3
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| VEU Feldkirch
| Alpska liga
| 97/98
|
| 21
| 17
| 15
| 32
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 97/98
|
| 23
| 13
| 11
| 24
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Alpska liga
| 98/99
|
| 30
| 21
| 12
| 33
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 98/99
|
| 17
| 4
| 5
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 32
| 24
| 24
| 48
| +15
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 8
| 3
| 3
| 6
| -12
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Black Wings Linz
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 44
| 27
| 26
| 53
| +9
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Black Wings Linz
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 29
| 29
| 26
| 55
| +32
| 14
|
| 9
| 4
| 5
| 9
| +2
| 6
|-
| EHC Black Wings Linz
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 49
| 22
| 33
| 55
| +28
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 43
| 8
| 15
| 23
| +1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 882
| bgcolor="#7FFF00" | 672
| bgcolor="#7FFF00" | 665
| bgcolor="#7FFF00" | 1337
| bgcolor="#7FFF00" | +78
| bgcolor="#7FFF00" | 317
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Avstrijski hokejski reprezentanti
Hokejisti Spokane Chiefs
Hokejisti Regina Pats
Hokejisti EHC Klostersee
Hokejisti VEU Feldkirch
Hokejisti Wiener EV
Hokejisti EHC Black Wings Linz